Дедиловский район — административно-территориальная единица в составе Тульской губернии, Московской области и Тульской области РСФСР, существовавшая в 1924—1927 и 1932—1963 годах. Административным центром — до 1953 было Дедилово, а потом — Киреевск.

Дедиловский район был образован 13 мая 1924 года в составе Богородицкого уезда Тульской губернии. 20 июня 1924 года район был передан в Тульский уезд.

В 1926 году все уезды Тульской губернии были упразднены и Дедиловский район перешёл в прямое подчинение Тульской губернии. В это время уезд включал 19 сельсоветов, 59 селений, 5064 двора и 27923 жителей.

11 июля 1927 года Дедиловский район был упразднён.

20 октября 1932 года Дедиловский район был восстановлен в составе Московской области. В его состав вошли следующие сельсоветы:
 из Богородицкого района: Богучаровский, Ивакинский, Кобелевский, Кузнецовский, Миленинский, Мостовский, Новоспасский, Оленский
 из Оболенского района: Медвенский, Морковщинский
 из Тульского района: Дедиловский, Должанский, Киреевский, Панинский, Плехановский, Подосиновский, Смирновский
 из Щёкинского района: Коюковский, Ломинцевский, Мясоедовский.

27 апреля 1934 года в Дедиловском районе был образован рабочий посёлок Киреевка. Киреевский с/с был переименован в Брусяновский. 21 июня Мясоедовский с/с был передан в Щёкинский район.

20 августа 1935 года село Дедилово получило статус рабочего посёлка.

21 апреля 1936 года Ломинцевский с/с был передан в Щёкинский район.

26 сентября 1937 года Дедиловский район был включён в состав Тульской области.

29 мая 1941 года пгт Дедилово был переведён в разряд сельских населённых пунктов.

15 января 1953 года центр Дедиловского района был перенесён в пгт Киреевка (с 1956 года — город Киреевск).

1 февраля 1963 года Дедиловский район был упразднён.

Примечания

Ссылки 
 
 

Упразднённые районы Тульской области